Sybille de Bollardière (née  au Chesnay) est une femme d’affaires française autodidacte, peintre, auteur de poèmes et de romans, son parcours professionnel et familial l’a amené à vivre au Congo-Brazzaville et en Bretagne où elle a repris et dirigé une entreprise de maroquinerie. À son retour en région parisienne en 2002, elle est nommée à la direction de  le célèbre graveur de la rue Saint-Honoré tout en poursuivant ses activités littéraires. Aujourd’hui, elle vit entre Paris et la Normandie où elle dirige et anime un atelier d'écriture : La Passagère https://www.atelierlapassagere.com/  Entre 2012 et 2016, elle a été membre du jury du prix Rive Gauche à Paris.

Divorcée, elle a quatre enfants : Amélia, Hélène, Pierre-Elie, Barthélémy.

Bibliographie 
 Alizarine, poèmes, aux Éditions Chambelland (La Coïncidence) 1982
 Le défaut des origines roman, Ramsay en 2004 (Prix Lafayette) 
 Une femme d’argile, roman, L'Editeur, 2011.
 Les mauvais sentiments, roman La Passagère 2016 
L'Amour en zone inondable, roman La Passagère 2018 
Retour à Groningen, récit La Passagère 2022
L'Atelier d'écriture à portée de main  , La Passagère 2022

Références

Liens externes 
 sybilledebollardiere.com
 
 
 

Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en juin 1951